Knabenshue ist der Name folgender Personen: 

 Paul Knabenshue (1883–1942), US-amerikanischer Diplomat
 Roy Augustus Knabenshue (1876–1960), US-amerikanischer Ingenieur, Ballonfahrer und Flugpionier